Es gab mehrere antike jüdische Monarchien im heutigen Staatsgebiet Israels. Als Königreich Israel werden bezeichnet:
 das hypothetische Großreich im 11. und 10. Jahrhundert v. Chr., auch Geeintes Königreich, siehe Davidisch-salomonisches Großreich
 dessen teilweise historisch verbürgter Nordteil vom 9. bis ins 7. Jahrhundert v. Chr., siehe Nordreich Israel
 wenig gebräuchlich ist die Bezeichnung für das jüdische Königreich der Hasmonäer im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch: Geschichte Israels, Israel (Begriffsklärung)